Een verkeersweg:
 N561 (België)
 N561a (België)
 N561 (Frankrijk)
 N561 (Nederland), zie Provinciale weg 561
 N561 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing